Komandarm, auch KomandArm ():
 KomandArm – Kurzbezeichnung für "Kommandujuschtschij Armii" (, Dienststellungsbezeichnung für den Oberbefehlshaber einer Armee, Front oder eines vergleichbaren Großverbands
 KomandArm I und KomandArm II – militärische Rangbezeichnung in der Roten Arbeiter- und Bauernarmee bis zum 6. Mai 1940

Siehe auch: